Изневяра – нарушаване на очакваната вярност в емоционална и сексуална връзка.

Изневяра може да се отнася още за:
 Изневяра, американски филм от 2002 година;
 Изневяра, български филм от 2003 година.